

Codici 
 FGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fox Glacier (Nuova Zelanda)

Mineralogia 
 Fgl – abbreviazione di ferroglaucophane

Note